Pieni Selkäsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Pieni Selkäsaari (ö i Suontee),  (1 ha)
2. Pieni Selkäsaari (ö i Puula),  (4 ha)
3. Pieni Selkäsaari (ö i Päijänne),  (1 ha)
4. Pieni Selkäsaari (ö i sjön Sumiainen),  (3 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar